Ни́на — женское имя, неясной этимологии. Имя Нина, возможно, пришло в Россию из Грузии (в Грузии произносится как Нино), но имеет более старинное происхождение, и, по одной из версий, переводится как ‘царица’.

Также, «Нина» — это сокращённая форма нескольких имён (Антонина, Нинель и др.), причём не только женских, но и мужских (Сатурнин).

Происхождение 
Нин («госпожа») — в шумерском языке элемент имён богинь и богов, в частности с этого слога начинаются некоторые эпитеты Инанны. Геродот передаёт название города Ниневия, столицы Новоассирийской империи, как Нинос.

В армянском языке соответствует — Նունէ [Nunē], грузинском варианте — ნინო [Nino]. Святая Нина (Нино), просветительница Грузии, почитается во всех православных церквях, но особой популярностью всегда пользовалась в Закавказье. В дореволюционной России среди русских женщин имя встречалось редко (хотя и упоминалось в Святцах), взлёт популярности имени связан с периодом правления Сталина, грузина по национальности, хотя конкретные причины этой популярности неясны.

Именины 
 Православные , , 
 Католические: 15 декабря

Носительницы 
 Святая Нина — равноапостольная, память 27 января.
 Нина (Кузнецова) — мученица, память 14 мая.
 Нина (Шувалова) (1866—1937) — инокиня Русской православной церкви, преподобномученица.

Примечания 

Русские женские имена
Страницы значений:Тёзки